Kanow ist der Familienname folgender Personen:

 Cäcilie Kanow-Thalburg (1819–1852), deutsche Theaterschauspielerin
 Ernst Kanow (1906–1993), deutscher Architekt 
 Martha Kanow (1907–nach 1967), deutsche Politikerin (DFD)